RJH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rajshahi (Bangladesh)